

Personen 
 Alex Posthuma (1944-2010), volleyballer
 Douwe Bob Posthuma (1992), singer-songwriter
 Eva Posthuma de Boer (1971), schrijver en columnist
 Folkert Posthuma (1874-1943), landbouwkundige, minister en nazicollaborateur
 Hessel Posthuma sr. (1887-1969), politicus
 Hessel Posthuma jr. (1920-2003), politicus
 Jacobus Lijkle Posthuma (1895-1968), politiefunctionaris
 Jan Posthuma (1963), volleyballer
 Jente Posthuma (1974), schrijver
 Joost Posthuma (1981), wielrenner
 Sieb Posthuma (1960-2014), illustrator, schrijver en theatervormgever
 Simon Posthuma (1939-2020), ontwerper, muzikant en kunstenaar

Insektenwereld 
 Chilostoma posthuma, slakkensoort uit familie van de Helicidae
 Cnemidocarpa posthuma, zakpijpensoort uit familie van de Styelidae
 Nebria posthuma, keversoort uit familie van de loopkevers
 Nomada posthuma, vliesvleugelig insect uit familie van bijen en hommels

Overig 
 Opera Posthuma, Latijn voor 'nagelaten werken'